Opisthorchis är ett släkte av plattmaskar. Opisthorchis ingår i familjen Opisthorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Sugmaskar
Opisthorchis